Schwall ([ʃval] von schwellen; mittelhochdeutsch swal) bezeichnet:
 (stehende) hohe Widerwellen bei großer Strömungsgeschwindigkeit, siehe Strömungen in offenen Gerinnen
 schneller Anstieg des Durchflusses in einem offenen Gerinne in Form einer einzigen, fortschreitenden Wellenfront, siehe Strömungen in offenen Gerinnen 
 mehrfach gebrochene Brandungswelle, deren Wasser auf einen flach ansteigenden Strand aufläuft.
 allgemein das plötzliche erhöhte Auftreten einer bestimmten Sache (Wortschwall, Redeschwall, Wasserschwall)
 Schwall (Rhein-Hunsrück-Kreis), Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Schwall (Gemeinde Friesach), Ortschaft der Gemeinde Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 (2119) Schwall, Asteroid des Hauptgürtels
 Schwall Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika

Schwall ist der Familienname folgender Personen:
 Angelica Schwall-Düren (* 1948), deutsche Politikerin (SPD)
 Anik Schwall (* 1992), luxemburgische Cellistin
 Donald Bernard Schwall (* 1936), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jim Schwall (1942–2022), US-amerikanischer Musiker, Sänger, Songwriter und Fotograf

 Oliver Schwall (* 1967), deutscher Regattasegler
 René Schwall (* 1971), deutscher Regattasegler
 Thomas Schwall (* 1983), US-amerikanischer Skispringer
 Victor Henry Schwall (1925–2000), US-amerikanischer Football-Spieler

Siehe auch:
 Schwaller
 Guss (Begriffsklärung)